Вишкиль:

 Вишкиль — село в Кировской области, центр Вишкильского сельского поселения Котельничского района.
 Вишкиль — река в Котельничском районе Кировской области.